Kouni peut désigner :
 Kouni, un village du Burkina Faso dans le département de Faramana ;
 Kouni, un village du Burkina Faso  dans le département de Gomponsom ;
 Kouni, la commune du Togo.

Homonymie de localités